Сенгио има више значења:

 Општина Сенгио (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сенгио (Сенгио, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику